El término Gorni (, "montañoso") puede referirse como topónimo a:

Gorni (Altái), localidad del krai de Altái, en Rusia
Gorni (Amur), localidad del óblast de Amur, en Rusia.
Gorni (Arjánguelskoye, Baskortostán), localidad del raión de Arjánguelskoye de la república de Baskortostán, en Rusia.
Gorni (Chishmý, Baskortostán), localidad del raión de Chishmý de la república de Baskortostán, en Rusia.
Gorni (Kushnarénkovo, Baskortostán), localidad del raión de Kushnarénkovo de la república de Baskortostán, en Rusia.
Gorni (Tuimazý, Baskortostán), localidad del raión de Tuimazý de la república de Baskortostán, en Rusia.
Gorni (Buriatia), localidad de la república de Buriatia, en Rusia.
Gorni (Agánovka, Cheliábinsk), localidad del raión de Agánovka del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Gorni (Argayash, Cheliábinsk), localidad del raión de Argayash del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Gorni (Miás, Cheliábinsk), localidad del ókrug urbano de Miás del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Gorni (Irkutsk), localidad del óblast de Irkutsk, en Rusia.
Gorni (Jabárovsk), localidad del óblast de Jabárovsk, en Rusia.
Gorni (Novorosíisk, Krasnodar), localidad de la unidad municipal de la ciudad de Novorosíisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Gorni (Tuapsé, Krasnodar), localidad del raión de Tuapsé del krai de Krasnodar, en Rusia.
Gorni (Krasnoyarsk), localidad del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Gorni (Múrmansk), localidad del óblast de Múrmansk, en Rusia.
Gorni (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Gorni (Moshkovo, Novosibirsk), localidad del raión de Moshkovo del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Gorni (Toguchín, Novosibirsk), localidad del raión de Toguchín del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Gorni (Asekéyevo, Oremburgo), localidad del raión de Asekéyevo del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Gorni (Krasnogvardeiski, Oremburgo), localidad del raión Krasnogvardeiski del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Gorni (Novoserguíyevka, Oremburgo), localidad del raión de Novoserguíyevka del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Gorni (Oremburgo), localidad del raión de Oremburgo del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Gorni (Ferma, Perm), localidad del municipio Dvurechenski del raión de Perm del krai de Perm, en Rusia.
Gorni (Mostovaya, Perm), localidad del municipio de Mostovaya del raión de Perm del krai de Perm, en Rusia.
Gorni (Kírovski, Primorie), localidad del raión de Kírovski del krai de Primorie, en Rusia.
Gorni (Mijáilovka, Primorie), localidad del Mijáilovka del krai de Primorie, en Rusia.
Gorni (Nadiózhdinskoye, Primorie), localidad del raión de Nadiózhdinskoye del krai de Primorie, en Rusia.
Gorni (Krasni Sulín, Rostov), localidad del raión de Krasni Sulín del óblast de Rostov, en Rusia.
Gorni (Semikarakorsk, Rostov), localidad del raión de Semikarakorsk del óblast de Rostov, en Rusia.
Gorni (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Gorni (Krasnopartizanski, Sarátov), localidad del raión Krasnopartizanski del óblast de Sarátov, en Rusia.
Gorni (Ozinki, Sarátov), localidad del raión de Ozinki del óblast de Sarátov, en Rusia.
Gorni (Volsk, Sarátov), localidad del raión de Volsk del óblast de Sarátov, en Rusia.
Gorni (Gari, Sverdlovsk), localidad del raión de Gari del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Gorni (Kámensk, Sverdlovsk), localidad del raión de Kámensk del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Gorni (Budiónnovsk, Stávropol), localidad del raión de Budiónnovsk del krai de Stávropol, en Rusia.
Gorni (Novosélitskoye, Stávropol), localidad del raión de Novosélitskoye del krai de Stávropol, en Rusia.
Gorni (Petróvskoye, Stávropol), localidad del raión de Petróvskoye del krai de Stávropol, en Rusia.
Gorni (Predgorni, Stávropol), localidad del raión Predgorni del krai de Stávropol, en Rusia.
Gorni (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.
Gorni (Tiumén), localidad del óblast de Tiumén, en Rusia.
Gorni (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Gorni (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Gorni (Yaroslavl), localidad del óblast de Tula, en Rusia.
Gorni (Zabaikalie), localidad del krai de Zabaikalie, en Rusia.